Molières, commune française de la Dordogne
 Molières, commune française du Lot
 Molières, commune française de Tarn-et-Garonne
 Molières, hameau dépendant de la commune de Chemazé située dans le sud du département de la Mayenne

Voir aussi 

Molières-Cavaillac, commune française du Gard
Molières-Glandaz, est une ancienne commune française située dans la Drôme, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Solaure-en-Diois.
Molières-sur-Cèze, commune française du Gard
 Les Molières, commune française de l'Essonne
 Canton de Molières, canton français de Tarn-et-Garonne

Théâtre 
 Nuit des Molières

Voir également 
 Molière : auteur français de théâtre au 
 Mollières, hameau des Alpes-Maritimes